Haus Herzenstod – film tv del 1964 diretto da Detlof Krüger
Haus Herzenstod – film tv del 1968 diretto da Kurt Meisel
Haus Herzenstod – film tv del 1992 diretto da Thomas Langhoff